XXI Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej odbywały się w Rosji w dniach od 14 czerwca do 15 lipca 2018 roku. Był to pierwszy turniej, który odbył się w Europie Wschodniej, a także pierwszy, który rozegrano na dwóch kontynentach (w Europie i w Azji). To również pierwszy mundial, na którym zastosowano technikę wideoweryfikacji decyzji sędziego (tzw. VAR).

W turnieju wzięły udział reprezentacje z 32 krajów. Łącznie na mistrzostwach zostały rozegrane 64 mecze na 12 stadionach (w 11 miastach). Na turnieju debiutowały reprezentacje Islandii i Panamy. Mistrzostwo wygrała reprezentacja Francji, która pokonała Chorwację 4–2. Gospodarz odpadł w ćwierćfinałach.

Oficjalną maskotką mistrzostw był wilk Zabiwaka, który we wcześniejszym głosowaniu uzyskał wynik 53%, pokonując tygrysa syberyjskiego (27%) i kota (20%).

Oficjalną piłką mundialu była Adidas Telstar 18. Po raz pierwszy zaprezentowano ją 9 listopada 2017 roku w Moskwie.

Wybór gospodarza 

Potencjalni kandydaci musieli złożyć oferty intencyjne do 2 lutego 2009. Oferty złożyły: Anglia, Belgia i Holandia, Hiszpania i Portugalia oraz Rosja. Wyboru gospodarza Mistrzostw Świata 2018 dokonano 2 grudnia 2010.

 W związku z zestrzeleniem samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych, wśród krytycznych reakcji polityków z całego świata pojawiły się propozycje odebrania praw organizacji Mistrzostw Świata Rosji. Miałaby to być kara za wspieranie przez Rosję działań separatystów w konflikcie w Donbasie. FIFA odrzuciła jednak taką możliwość.
 Pojawiły się kontrowersje dotyczące wyboru Rosji i Kataru na gospodarzy Mistrzostw Świata 2018 i 2022 w związku z zatrzymaniem 27 maja 2015 wysokich rangą działaczy FIFA. Władze amerykańskie podejrzewają, że wybór był związany z korupcją w FIFA.

Miasta i stadiony 
Do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 w Rosji zgłoszono 18 stadionów: Zenit Arena, Stadion Olimpijski w Soczi, Stadion Sawinowo, Stadion Spartak, VTB Arena, Stadion FK Krasnodar, Arena Pobeda, Stadion w Kaliningradzie, Stadion Szynnika Jarosław, Stadion w Niżnym Nowogrodzie, Stadion Saturn, Stadion w Sarańsku, Stadion Centralny w Jekaterynburgu, Stadion w Samarze, Stadion w Rostowie oraz Łużniki.

29 września 2012 FIFA podjęła w Zurychu ostateczną decyzję, gdzie będą znajdować się areny na MŚ 2018. Mecze będą rozgrywane na 12 stadionach w 11 miastach.

Deklarowany przez komitet organizacyjny budżet turnieju wynosił 640 mln USD. Sama budowa stadionów kosztowała jednak 3 mld 800 mln USD.

Sędziowie 
29 marca 2018 roku FIFA podała listę wszystkich 36 sędziów Mistrzostw Świata 2018 oraz ich asystentów:

Uczestnicy 

 Europa (UEFA) – 13 miejsc
 Ameryka Południowa (CONMEBOL) – 4 miejsca + 1 w barażach
 Ameryka Północna i Środkowa (CONCACAF) – 3 miejsca + 1 w barażach
 Azja (AFC) – 4 miejsca + 1 w barażach
 Afryka (CAF) – 5 miejsc
 Oceania (OFC) – 1 miejsce w barażach

Eliminacje

Losowanie 
14 września 2017 roku FIFA zdecydowała, że podział na koszyki przed losowaniem fazy grupowej Mistrzostw Świata odbędzie się na podstawie rankingu FIFA na październik 2017 roku. Wyjątek stanowi reprezentacja Rosji, która automatycznie została przydzielona z 1 koszyka do grupy A. Do każdej z ośmiu grup nazwanych od A do H musi trafić jedna drużyna z każdego koszyka. Jedynym obostrzeniem jest fakt, że do jednej grupy nie mogą trafić drużyny z tej samej konfederacji (w przypadku drużyn z UEFA mogą być nie więcej niż dwie drużyny z tej konfederacji w tej samej grupie).

Losowanie fazy grupowej Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 odbyło się 1 grudnia 2017 roku w moskiewskim Kremlu.

Podział na koszyki 
Liczba w nawiasie oznacza miejsce w rankingu FIFA w październiku 2017 roku.

Składy drużyn

Faza grupowa 
O końcowej kolejności drużyn w każdej grupie decydują:
 Liczba punktów uzyskana przez drużyny we wszystkich meczach grupowych;
 Bilans bramek uzyskany we wszystkich meczach grupowych;
 Liczba goli strzelonych przez drużyny we wszystkich meczach grupowych;
 Liczba punktów uzyskana w meczach między zainteresowanymi drużynami (dla których wcześniejsze kryteria są identyczne);
 Bilans bramek uzyskany w meczach między zainteresowanymi drużynami;
 Liczba goli strzelonych w meczach między zainteresowanymi drużynami;
 Punkty fair play we wszystkich meczach grupowych (tylko jedna z poniższych pozycji może być zastosowana do jednego gracza w jednym meczu):
 Żółta kartka: –1 punkt,
 Dwie żółte kartki: –3 punkty,
 Czerwona kartka: –4 punkty,
 Żółta i czerwona kartka: –5 punktów;
 Losowanie.

Legenda do tabelek:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – bilans bramek

Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy awansują do dalszych gier.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza pucharowa 
Faza pucharowa (od 1/8 finału) rozgrywana jest systemem pucharowym, z jednym dodatkowym meczem o trzecie miejsce.

UWAGA: W nawiasach podane są wyniki po rzutach karnych.

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 Piłkarz meczu:
 Antoine Griezmann

 
MISTRZ ŚWIATA 2018

FRANCJA DRUGI TYTUŁ

Strzelcy 
Bramki z serii rzutów karnych nie są wliczane do klasyfikacji strzelców. Informacje na temat autorów tych goli znajdą się wyłącznie przy opisie meczu:

6 goli
  Harry Kane

4 gole
  Romelu Lukaku
  Antoine Griezmann
  Kylian Mbappé
  Cristiano Ronaldo
  Dienis Czeryszew

3 gole
  Eden Hazard
  Mario Mandžukić
  Ivan Perišić
  Diego Costa
  Yerry Mina
  Artiom Dziuba
  Edinson Cavani

2 gole

  John Stones
  Sergio Agüero
  Mile Jedinak
  Philippe Coutinho
  Neymar
  Luka Modrić
  Mohamed Salah
  Takashi Inui
  Son Heung-min
  Ahmed Musa
  Andreas Granqvist
  Wahbi Khazri
  Luis Suárez

1 gol

  Dele Alli
  Jesse Lingard
  Harry Maguire
  Kieran Trippier
  Salim ad-Dausari
  Salman Al-Faraj
  Ángel Di María
  Gabriel Mercado
  Lionel Messi
  Marcos Rojo
  Michy Batshuayi
  Kevin De Bruyne
  Nacer Chadli
  Marouane Fellaini
  Adnan Januzaj
  Dries Mertens
  Thomas Meunier
  Jan Vertonghen
  Renato Augusto
  Roberto Firmino
  Paulinho
  Thiago Silva
  Milan Badelj
  Andrej Kramarić
  Ivan Rakitić
  Ante Rebić
  Domagoj Vida
  Christian Eriksen
  Mathias Jørgensen
  Yussuf Poulsen
  Benjamin Pavard
  Paul Pogba
  Samuel Umtiti
  Raphaël Varane
  Iago Aspas
  Isco
  Nacho
  Karim Ansarifard
  Alfreð Finnbogason
  Gylfi Sigurðsson
  Genki Haraguchi
  Keisuke Honda
  Shinji Kagawa
  Yūya Ōsako
  Juan Cuadrado
  Radamel Falcao
  Juan Fernando Quintero
  Kim Young-gwon
  Kendall Waston
  Khalid Boutaïb
  Youssef En-Nesyri
  Javier Hernández
  Hirving Lozano
  Carlos Vela
  Toni Kroos
  Marco Reus
  Victor Moses
  Felipe Baloy
  André Carrillo
  Paolo Guerrero
  Jan Bednarek
  Grzegorz Krychowiak
  Pepe
  Ricardo Quaresma
  Mário Figueira Fernandes
  Jurij Gazinski
  Aleksandr Gołowin
  Sadio Mané
  M’Baye Niang
  Moussa Wagué
  Aleksandar Kolarov
  Aleksandar Mitrović
  Josip Drmić
  Blerim Džemaili
  Xherdan Shaqiri
  Granit Xhaka
  Steven Zuber
  Ludwig Augustinsson
  Emil Forsberg
  Ola Toivonen
  Fakhreddine Ben-Youssef
  Dylan Bronn
  Ferjani Sassi
  José María Giménez

Gole samobójcze

  Aziz Behich (dla Francji)
  Fernandinho (dla Belgii)
  Mario Mandžukić (dla Francji)
  Ahmed Fathi (dla Rosji)
  Aziz Bouhaddouz (dla Iranu)
  Edson Álvarez (dla Szwecji)
  Oghenekaro Etebo (dla Chorwacji)
  Thiago Cionek (dla Senegalu)
  Dienis Czeryszew (dla Urugwaju)
  Siergiej Ignaszewicz (dla Hiszpanii)
  Yann Sommer (dla Kostaryki)
  Yassine Meriah (dla Panamy)

Hat tricki 
  Cristiano Ronaldo w meczu Portugalia – Hiszpania (15.06.2018, faza grupowa)
  Harry Kane w meczu Anglia – Panama (24.06.2018, faza grupowa)

Nagrody 

Źródło:

Kartki

Klasyfikacja końcowa

Oficjalna piosenka mistrzostw 
Oficjalną piosenką mundialu jest utwór „Live It Up” autorstwa Nicky’ego Jama w wykonaniu Willa Smitha i Ery Istrefi. Producentem piosenki jest DJ Diplo. Utwór miał premierę 25 maja, a oficjalny teledysk do niego został opublikowany 8 czerwca.

Emisja mundialu w Polsce 
Prawa do emisji Mistrzostw w Polsce posiadała TVP, która poza emisją wszystkich meczów w TVP1 i TVP2 na czas Mundialu umieściła w naziemnej telewizji cyfrowej kanał TVP Sport z ramówką dedykowaną Mistrzostwom. Stacja udzieliła licencji na ponad 1100 stref kibica. W dodatku we współpracy z Canal+ nadawca uruchomił stację TVP 4K, która wyemitowała 52 mecze w jakości 4K – pozostałych 12 zostało wyemitowanych na kanale Canal+ 4K Ultra HD.

Zobacz też 

 Puchar Konfederacji w piłce nożnej 2017

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018